

Нібо — місто, штат Кентуккі
 Нібо — селище, штат Іллінойс
 Нібо — гора у гірському хребті Восатч, що в штаті Юта (США)

Див. також 
 Небо (значення)